Чемпионат Европы по дзюдо 1961 года проходил в городе Милан (Италия) 13 мая. Исходно планировалось провести чемпионат 1961 года в Риме, но место проведения впоследствии было перенесено.

Медалисты

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Италии в 1961 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
События 13 мая
Май 1961 года
Международные спортивные соревнования в Милане
Чемпионаты Европы в 1961 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по дзюдо в Италии